Der Boxer ist der Titel folgender Werke:
 Der Boxer (1976), Roman von Jurek Becker
 Der Boxer (1984) (), französischer Kriminalfilm von Gérard Mordillat
 Der Boxer (1997) (), irisches Filmdrama von Jim Sheridan
 Der Boxer (2011), Comic-Biographie von Reinhard Kleist  
 Der Boxer (Theaterstück), Theaterstück von Felix Mitterer, frei nach dem Schicksal des Sinto-Boxers Johann Wilhelm Trollmann

Siehe auch:
 Boxer
 The Boxer